La Serie A2 2003-2004 è stata la 20ª edizione di questo torneo, la seconda divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Dopo due anni, in questa edizione si sono tornati a disputare i Play-off promozione tra le prime due classificate dei due gironi, mentre le ultime due sono retrocesse in serie B. La regular season si è disputata dal 17 gennaio al 12 giugno 2004 e i Play-off il 19, 26 e 30 giugno.

Sono state promosse in A1 il Civitavecchia e la Lazio.

Squadre partecipanti

Girone Nord

Girone Sud

Regular season

Girone Nord

Classifica finale

Calendario e risultati

Girone Sud

Classifica finale

Calendario e risultati

Play-off

Verdetti
 Civitavecchia e Lazio promosse in Serie A1
 Modena, Futura Prato, Roma e Anzio retrocesse in Serie B

Note

Voci correlate
Serie A1 2003-04

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2003
Sport acquatici nel 2004
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto